Риверос () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Риверос, Блас (род. 1998) — парагвайский футболист.
 Риверос, Вильямс (род. 1992) — парагвайский футболист, играющий на позиции защитника.
 Риверос, Гильермо (1902—1959) — чилийский футболист.
 Риверос, Кристиан (род. 1982) — парагвайский футболист.
 Риверос, Маркос (род. 1988) — парагвайский футболист, полузащитник клуба «Насьональ» и сборную Парагвая.
 Риверос, Хайме (род. 1970) — чилийский футболист.